Irizar es un apellido de origen vasco, que en euskera significa "pueblo viejo". Puede referirse a:

Personas 
 Alberto Irízar, actor y humorista argentino.
 Julián Irizar, almirante argentino de la Armada Argentina.
 Luis Irizar, cocinero vasco.
 Markel Irizar, ciclista profesional vasco.
 Miguel Irízar, religioso vasco.
 Maritxu Sangroniz Irizar, periodista y presentadora de televisión chilena.
 José Luis Irizar Artiach, sacerdote vasco, canónigo y director de misiones.
 Paolo Yrízar, futbolista mexicano.

Otros 
 Irizar, empresa carrocera de autobuses, con sede en Ormaiztegi, País Vasco.
 ARA Almirante Irízar, rompehielos de la Armada Argentina.
 Barrio Parque Almirante Irizar, barrio ubicado en Partido de Pilar, Buenos Aires, Argentina.
 Estación Almirante Irizar, estación de ferrocarriles argentina ubicada en la localidad de Pilar.

Referencias